Krupina – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Krupina – miasto na Słowacji
 Powiat Krupina – słowacka jednostka podziału administracyjnego znajdująca się w kraju bańskobystrzyckkim